

Geografia
Ghiacciaio Ironside – ghiacciaio situato nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Personaggi
James Ironside – personaggio dell'anime e manga BLOOD+ di Junichi Fujisaku

Persone
Michael Ironside – attore e doppiatore canadese

Televisione
Ironside – serie televisiva statunitense del 1967
Ironside – serie televisiva statunitense del 2013